Johann Jacob Schmoll genannt Eisenwerth ist der Name folgender Personen:

* Johann Jacob Schmoll genannt Eisenwerth (Pfarrer) (1677–1736), deutscher Pfarrer 
 Johann Jacob Schmoll genannt Eisenwerth (Politiker) (1709–1790), deutscher Politiker, Bürgermeister in Ottweiler

Siehe auch:
 Johann Jakob Schmoll genannt Eisenwerth (1769–1853), deutscher Pfarrer und Dichter